Andrea Guerra – calciatore italiano
 Andrea Guerra – compositore italiano
 Andrea Guerra – dirigente d'azienda italiano